Predavec je lahko:
 Predavec Križevački (Hrvaška)
 Predavec (Hrvaška)